Coelho kan som auktorsförkortning betyda:

 Luci B. N. Coelho
 R.Pessoa Coelho

Robotskapade auktorsförkortningar